Telxión era el nombre de dos personajes de la mitología griega:

Telxión, un hijo de Apis, rey de Foronea (ciudad que después se llamaría Argos) y de todo el Peloponeso (que entonces se llamaba Apia en su honor). Al ver que su padre se había convertido en un tirano se alió con Telquis, rey de Sición (que quería librarse de la dominación de Argos) y ambos derrotaron y dieron muerte al dictador. Pero su victoria les duró poco, pues el gigante de cien ojos, Argos Panoptes vengó la muerte de Apis matando a los dos conspiradores. .
Telxión, un hijo del rey Apis de Sición, que heredó el trono al morir éste, convirtiéndose así en el quinto rey de esta ciudad. Tuvo un hijo llamado Egiro, que le sucedió

Por la similitud de las historias y de los nombres, algunos autores, como Pausanias y Apolodoro, tienden a confundir ambos personajes.

de:Thelxion
en:Thelxion